Cette page présente les résultats détaillés du groupe D du Championnat d'Europe de football 2012.

Le groupe D comprend les sélections de l'Ukraine, coorganisateur, de la Suède, de la France et de l'Angleterre. Toutes les rencontres sont disputées en Ukraine: à Donetsk et à Kiev.

Classement 

|}

Première journée

France – Angleterre

Ukraine – Suède

Deuxième journée

Ukraine – France

Suède – Angleterre

Troisième journée

Angleterre - Ukraine

Suède - France

Meilleurs buteurs 

  Andri Chevtchenko
  Zlatan Ibrahimović
1 but
  Samir Nasri
  Jérémy Ménez
  Yohan Cabaye
  Wayne Rooney
  Joleon Lescott
  Andy Carroll
  Theo Walcott
  Danny Welbeck
  Olof Mellberg
  Sebastian Larsson

1 but csc
  Glen Johnson contre la Suède

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Site de l'UEFA consacré à l'Euro 2012

Championnat d'Europe de football 2012
Football en 2012